Фтор-18 — радиоактивный изотоп фтора с атомным номером 9 и массовым числом 18.

Период полураспада 109,771 минуты. Активность одного грамма . Около 97 % распадов идет по схеме позитронного распада, ~3 % по схеме захвата электрона. В обоих случаях дочерний изотоп — 18O. При позитронном распаде энергия позитронов распределена по непрерывному спектру с максимальной энергией . При аннигиляции остановившегося позитрона с электроном окружающей среды образуются, как правило, два гамма-кванта с энергией .

Получение 
18F синтезируют на ускорителях вблизи места использования, облучая мишень 18O протонами с энергией до  (дальнейшее увеличение энергии не приводит к большему выходу 18F). Мишенным материалом, как правило, является вода, обогащённая изотопом 18O. В медицинских учреждениях обычно используют циклотроны, реже линейные ускорители.

Применение 
Меченные фтором-18 РФП используются в ядерной медицине для проведения ПЭТ-исследований. РФП на основе 18F (в частности, фтордезоксиглюкоза) используются для следующих исследований:
 визуализация опухолей различных локализаций (флюороэстрадиол);
 оценка метаболизма глюкозы в сердце, легких и головном мозге;
 диагностика болезни Альцгеймера;
 диагностика болезни диффузных телец Леви;
 диагностика болезни Паркинсона (флюородопа);
 локализация эпилептического очага;
 диагностика костных метастазов;
 дифференциальная диагностика — для определения степени злокачественности опухоли.

Примечания 

Изотопы фтора